Mistaya (kloof), een cañon in de Canadese provincie Alberta
 Mistaya (rivier), een rivier in de Canadese provincie Alberta